Ста́рчик — фамилия. Известные носители: 

 Старчик, Владимир Андреевич (род. 1980) — украинский шоссейный велогонщик.
 Старчик, Пётр Петрович (род. 1938) — российский бард, композитор и общественный деятель.